Маравиљас има више значења:

 Маравиљас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Маравиљас (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Маравиљас (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маравиљас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маравиљас (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маравиљас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маравиљас (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маравиљас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маравиљас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маравиљас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маравиљас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маравиљас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маравиљас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маравиљас (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маравиљас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маравиљас, Маравиљас де Кабрера (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Маравиљас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Маравиљас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Маравиљас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Маравиљас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Маравиљас (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Маравиљас (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Маравиљас, Гранха (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маравиљас (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маравиљас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маравиљас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маравиљас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маравиљас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маравиљас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Маравиљас, Ел Ранчо де Менчака (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Маравиљас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Маравиљас (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маравиљас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маравиљас (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маравиљас (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Маравиљас (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Маравиљас (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Маравиљас (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Маравиљас (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Маравиљас (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Маравиљас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Маравиљас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Маравиљас (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Маравиљас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Маравиљас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Маравиљас (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Маравиљас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Маравиљас, Лос Кијагвас (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Маравиљас (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Маравиљас, Мануел Ернандез Поблано (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Маравиљас (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Маравиљас (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Маравиљас (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Маравиљас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Маравиљас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Маравиљас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Маравиљас (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику